Andrzej Minkiewicz (1943–2014) –  polski dziennikarz prasowy, radiowy i telewizyjny.
 Bartosz Minkiewicz (ur. 1975) – polski rysownik i scenarzysta komiksowy, satyryk i ilustrator.
 Henryk Minkiewicz (1880–1940?) – generał dywizji Wojska Polskiego.
 Jan Minkiewicz (1826–1897) – rosyjski lekarz i chirurg polskiego pochodzenia.
 Janusz Minkiewicz (1914–1981) – polski pisarz i satyryk. 
 Lucjan Minkiewicz (1918–1951) – żołnierz ZWZ-AK.
 Romuald Minkiewicz (1878–1944) – polski biolog, autor studiów krytyczno-literackich, recenzji i polemik.
 Ryszard Minkiewicz (ur. 1959) – polski śpiewak operowy
 Stanisław Minkiewicz (1877–1944) – polski zoolog, entomolog.
 Tomasz Minkiewicz (ur. 1978) – polski rysownik i scenarzysta komiksowy, satyryk i ilustrator. 
 Witold Minkiewicz (1880–1961) – inżynier architekt.
 Władysław Minkiewicz (ur. 1945) – polski dziennikarz i publicysta sportowy.

Zobacz też 
 Antoni Mińkiewicz (1881–1920) – polski inżynier górnik, polityk.